Die Las Vegas Tennis Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Oktober 2015 in Las Vegas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Las Vegas